Janson ist ein patronymischer Familienname, der vom Namen Jan hergeleitet wird (Sohn des Jan).

Namensträger 
 Alban Janson (* 1948), deutscher Architekt, Städtebauer, Architekturtheoretiker und Professor für Architektur.
 Alfred Janson (1937–2019), norwegischer Komponist und Musiker
 Anton Janson (1620–1687), holländischer Stempelschneider und Schriftgießer
 August von Janson (1844–1917), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie
 Carl-Heinz Janson (1931–2015), deutscher Politiker (SED)
 Charles-Auguste-Marie-Joseph de Forbin-Janson (1785–1844), französischer Bischof, Missionar, Gründer eines Missionswerkes
 Edward Wesley Janson (1822–1891), britischer Insektenkundler
 Ernest A. Janson (1878–1930), US-amerikanischer Soldat, zweifach Träger der Medal of Honor
 Erik Janson (* 1967), deutscher Komponist
 Fritz Janson (1885–1946), deutscher  Kommunalpolitiker und Oberbürgermeister der Stadt Eisenach
 Gene Janson (1934–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Gerhard von Janson (1881–1961), deutscher Offizier und politischer Aktivist
 Gustav Ludwig Janson (1710–1788), deutscher lutherischer Theologe und Superintendent der Grafschaft Oldenburg
 Hans Janson (1880–1949), deutscher Schriftsteller
 Harald Janson (* 1969/1970), deutscher Basketballtrainer
 Heinrich Janson (1869–1940), deutscher Politiker (DVP)
 Horst Janson (* 1935), deutscher Schauspieler
 Horst W. Janson (Horst Woldemar Janson, auch: Peter Janson; 1913–1982), deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker
 Ida Janson (1847–1923), deutsche Pädagogin und Schulleiterin in Bremen
 Jean Janson (1823–1895), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Jean-Baptiste Janson (1742–1803), französischer Cellist und Komponist
 Jillian Janson (* 1995), US-amerikanische Pornodarstellerin

 Johannes Ludwig Janson (1849–1914), deutscher Veterinärmediziner
 Jonathan Janson (1930–2015), britischer Segler
 Joseph Palamede de Forbin-Janson (1726–1809), französischer General im deutschen Exil
 Klaus Janson (* 1952), US-amerikanischer Comiczeichner
 Kristofer Janson (1841–1917), norwegischer Dichter
 Len Janson, US-amerikanischer Autor, Drehbuchautor, Animator, Filmproduzent Filmregisseur und Storyeditor
 Lucas Janson (* 1990), deutscher Schauspieler
 Marguerite Janson (1904–1980), Schweizer Schriftstellerin und Übersetzerin
 Marie Janson (1873–1960), belgische Frauenrechtlerin und Senatorin
 Martin von Janson (1887–1945), deutscher Diplomat
 Oliver Erichson Janson (1850–1925), englischer Entomologe 
 Oskar Janson (1919–2011), deutscher Manager
 Paul Janson (1840–1913), belgischer Politiker
 Paul-Émile Janson (1872–1944), belgischer Premierminister

 Simone Janson (* 1976), deutsche Autorin und Bloggerin
 Toussaint de Forbin de Janson  (Cardinal de Janson; 1631–1713), französischer katholischer Kardinal und Bischof
 Trixi Janson (* 2005), deutsche Schauspielerin
 Uwe Janson (* 1959), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Victor Janson (1884–1960; auch Viktor), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Walter Janson (* 1953), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 William A. Janson († 2000), US-amerikanischer Bischof

Siehe auch 
 Jansen
 Janssen
 Jannsen
 Jansson
 Jeanson
 Janzon
 Jansons

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym